Ел Тинтеро има више значења:

 Ел Тинтеро (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тинтеро (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику